Borough londonien de Redbridge
 Redbridge, district du nord-est de Londres
 Redbridge, station du métro de Londres